Бийя:

Топонимы
 Бийя (Румыния) — деревня в Румынии.
 Бийя (Франция) () — коммуна во Франции.

Фамилии
 Бийя, Поль () — президент Камеруна.